Oymapınar bezeichnet
 einen türkischen Ort im Landkreis Manavgat der Provinz Antalya, siehe Oymapınar (Manavgat)
 eine Talsperre im gleichen Landkreis, siehe Oymapınar-Talsperre